Revenge («Venganza» en inglés) puede referirse a:

Cine y televisión 
 Revenge (2011), serie de televisión.
 Revenge (1990), película.
 Revenge (1918), película protagonizada por Edith Storey.
Revenge (2017), película.

Música 
 Revenge (1989 - 1995), grupo de rock del líder de New Order: Peter Hook.
 Revenge (1992), álbum de Kiss.
 Revenge (1986), álbum de Eurythmics.
 Revenge (parodia de CaptainSparklez) (2011), parodia de DJ Got Us Fallin' in Love.

Naviera 
 HMS Revenge, .